Fotbollsspelare som deltagit i Damallsvenskan säsongen 2007.

Spelare 2007 sorterade efter lag

AIK Fotboll Damer

Djurgårdens IF Dam

Falköpings KIK

Hammarby IF DFF

KIF Örebro DFF

Kopparbergs/Göteborg FC

LdB FC

Linköpings FC

QBIK

Sunnanå SK

Umeå IK 

Spelartrupper i Damallsvenskan